Kochaj mnie – polska telenowela dokumentalna
 Kochaj mnie – album muzyczny zespołu Voyager (1993)
 Kochaj mnie – album muzyczny Grażyny Szapołowskiej z kompozycjami Włodzimierza Kiniorskiego (2016)

Zobacz też

Przypisy